Хрущов Василь Михайлович (1882–1941) — український учений у галузі електроніки, академік АН УРСР.
 Іван Хрущов — ніжинський полковник.
 Хрущов Микита Сергійович (1894–1971) — перший секретар КПРС (1953–1964), Голова Ради Міністрів СРСР (1958–1964). Герой Радянського Союзу, тричі Герой Соціалістичної Праці.
 Хрущов Сергій Микитович (*2 липня 1935, Москва) — радянський конструктор в галузі ракетно-космічної техніки та американський мемуарист, син Микити Хрущова.

Див. також 
 Хрущов — колишня назва міста Світловодськ, Кіровоградської області.